Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2006 var den elfte upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Mönchengladbach i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjorda.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

2006
2006 i Tyskland
Sportevenemang i Nordrhein-Westfalen
Sportåret 2006
Internationella sportevenemang i Tyskland
Landhockey i Tyskland